El municipio de Morris (en inglés: Morris Township) es un municipio ubicado en el condado de Washington en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 1,272 habitantes y una densidad poblacional de 17 personas por km².

Geografía 
El municipio de Morris se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $42,652 y los ingresos medios por familia eran $43,826. Los hombres tenían unos ingresos medios de $34,688 frente a los $22,727 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $16,509. Alrededor del 8,1% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Washington (Pensilvania)